Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Petr Korda che ha battuto in finale Michael Stich 2–6, 6–4, 7–6(5), 2–6, 11–9.

Teste di serie

 Pete Sampras (semifinali)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Cédric Pioline (primo turno)

 Michael Stich (finale)
 Boris Becker (primo turno)
 Wally Masur (primo turno)
 Aleksandr Volkov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1993
ATP Tour 1993